Brotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brotjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Brotjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Brotjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Brotjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Brotjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720245-165889), sjö i Norsjö kommun, 
Brotjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721015-168986), sjö i Norsjö kommun,  (2,96 ha)
Brotjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn